

Cinema 
 Little Boy Blue – film del 1912 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 Little Boy Blue – film del 1916 diretto da Rupert Julian
 Little Boy Blue – film del 1997 diretto da Antonio Tibaldi

Televisione 

 Little Boy Blue – miniserie televisiva del 2017

Letteratura 
 Little Boy Blue – poesia di Eugene Field
 Little Boy Blue – romanzo di Edward Bunker del 1980

Musica 
 Little Boy Blue – soprannome di Sonny Boy Williamson II, musicista statunitense
 Little Boy Blue – singolo di Billy Vaughn del 1956